Sheila Armstrong peut désigner :
 Sheila Armstrong (1939-1979), joueuse de tennis britannique ;
 Sheila Armstrong (née en 1942), chanteuse lyrique (soprano) anglaise, également présente dans le répertoire de l'oratorio, du lied et de la mélodie ;
 Sheila Armstrong (1949-2010), escrimeuse américaine.